

Жінки 
 Халікова Раїса Халілівна (1934—2005) — башкирський мовознавець, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник культури Башкирської АССР.

Чоловіки 
 Халіков Альфред Хасанович (1929—1994) — радянський і російський історик і археолог, доктор історичних наук, професор.
 Халіков Амір Касимбекович (* 1964) — генерал-лейтенант Збройних сил Казахстану.
 Халіков Габдулхак Абзалілович (1931—2007) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки Башкирської АРСР.
 Халіков Георгій Журович (1970—2021) — майстер-сержант Збройних смл України, учасник російсько-української війни.
 Халіков Ільдар Шафкатович (* 1967) — голова Ради директорів АТ «Татенерго».
 Халіков Іслам Рахімович (1918—1944) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Халіков Мансур Хатипович (1886—1934) — башкирський релігійний і громадський діяч.
 Муллаян Халіков (1894—1934) — учасник і один з лідерів Башкирського національного руху, народний комісар освіти і соціального забезпечення, голова Ради Народних Комісарів Башкирської АРСР (1921—1925).
 Халіков Опанас Георгійович (1996—2022) — головний сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Халіков Тимірбулат Галяутдінович (1917—1958) — радянський військовий і адміністративний діяч, Герой Радянського Союзу. Депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання.